Legwaila ist der Familienname folgender Personen:

 Elijah Legwaila (* 1939), botswanischer Verwaltungsbeamter und Jurist
 Joseph Legwaila (* 1937), botswanischer Diplomat